Manuel Belgrano, een Argentijns politicus

Geografie
 Belgrano (departement van San Luis) - departement van de Argentijnse provincie San Luis
 Belgrano (departement van Santa Fe) - departement van de Argentijnse provincie Santa Fe
 Belgrano (departement van Santiago del Estero) - departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Belgrano (Buenos Aires) - wijk in de Argentijnse stad Buenos Aires
 Doctor Manuel Belgrano (departement) - departement van de Argentijnse provincie Jujuy
 General Belgrano (departement van Chaco) - departement van de Argentijnse provincie Chaco
 General Belgrano (departement van La Rioja) - departement van de Argentijnse provincie La Rioja
 General Belgrano (partido) - partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 General Belgrano (Buenos Aires) - plaats in gelijknamig departement in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 General Manuel Belgrano (departement) - departement van de Argentijnse provincie Misiones

Overig
 ARA General Belgrano (1898) - pantserkruiser
 ARA General Belgrano (1938) - lichte kruiser
 CA Belgrano - Argentijns voetbalclub
 Belgranodeutsch - dialect van de Hoogduitse taal gesproken in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires